Valls bezeichnet:

 Valls, eine katalanische Stadt

Valls ist der Familienname folgender Personen:

 Francesc Valls (1665/71–1747), spanischer Komponist und Kapellmeister 
 Gerardo Gatell Valls (1940–1989), spanischer Fußballspieler
 Joaquín Navarro-Valls (1936–2017), von 1984 bis 2006 Direktor des Pressebüros des Heiligen Stuhls
 Jordi Valls (* 1960), spanischer Sänger
 José Peirats Valls (1908–1989), spanischer Anarchist, Kämpfer im spanischen Bürgerkrieg, Aktivist, Journalist und Historiker
 Lali Valls, spanische Squashspielerin
 Manuel Valls (* 1962), französischer Politiker 
 Rafael Valls (* 1987), spanischer Straßenradrennfahrer
 Salvador Giménez Valls (* 1948), spanischer Geistlicher, Bischof von Lleida
 Théo Valls (* 1995), französischer Fußballspieler
 Xavier Valls (1923–2006), spanischer Maler

Siehe auch:

 Vals
 Vaals